Чернецово — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 10 км к западу от центра города Пскова и в 3 км к северу от деревни Тямша.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района